Râul Crevedia se poate referi la următoarele cursuri de apă:

 Crevedia - afluent al râului Colentina
 Crevedia - afluent al râului Chiricanu
 Crevedia - afluent al râului Jiul de Vest

Vezi și 
 Crevedia (dezambiguizare)

 Râul Crevec

Toponime românești